Vrela est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Vrela, un village situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vrela, un village situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie ;
Vrela, un village situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vrela, un village situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Vrela, un village situé dans la municipalité de Cetinje ;
Vrela, un village situé dans la municipalité de Žabljak.